Wilhelminastraat (Breda)
Wilhelminastraat (Emmen)
Wilhelminastraat (Haarlem)
Wilhelminastraat (Venlo)